Bílá nemoc může být:

 Bílá nemoc – drama Karla Čapka z roku 1937
 Bílá nemoc (film) – české protiválečné filmové drama z roku 1937
 Bílá nemoc (hudební skupina) – hudební skupina založená v roce 1990
 Bílá nemoc (korály) – jiné označení pro bělení korálů při úhynu